AV1 est un sigle de deux lettres et un chiffre qui désigne :

 un exemplaire du North American XB-70 Valkyrie ;
  AV1 (ou AOMedia Video 1) est un codec vidéo de l'Alliance for Open Media.